Jaap Buijs (verzetsstrijder), Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog uit Zaandam, lid van de Zeemanspot
Jaap Buijs (tv-presentator), Nederlands tv-presentator van het programma op Nederland 1 Dagje ouder
Jaap Buijs (muziekmanager) (1946-2015), bijnaam Cas, Nederlands muziekmanager van onder meer de George Baker Selection, Jan Smit, Nick en Simon en de 3JS